Erlenbach kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Erlenbach – Alsace, Département du Bas-Rhin, se Albé

Schweiz 

 Erlenbach, Zürich, ort och kommun, 
 Erlenbach im Simmental, ort och kommun i kantonen Bern,

Tyskland 

 Erlenbach am Main – en kommun i Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken, 
 Erlenbach (Nidda) – en biflod till Nidda i Hessen, 
 Erlenbach (Jagst, Bieringen) – en biflod till Jagst i Baden-Württemberg, 
 Erlenbach (Enz) – en biflod till Enz i Baden-Württemberg, 
 Erlenbach, Baden-Württemberg – en kommun i Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart, 
 Erlenbach bei Kandel – kommun i Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, 
 Eschenbach in der Oberpfalz – en stad och kommun i Bayern 
 Erlenbach bei Dahn – en kommun i Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz 
 Erlenbach bei Marktheidenfeld – kommun i Landkreis Main-Spessart, Bayern,